Ел Онго има више значења:

 Ел Онго (Сан Бартоло Тутотепек), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Онго (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Онго (Сан Игнасио Серо Гордо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику